Cisne puede referirse a:

 cisne, nombre común de varias aves palmípedas;
 Cygnus, constelación del Cisne;
 Isla Cisne, pequeño conjunto de islas en el archipiélago de las Islas Malvinas, Atlántico Sur;
 BM Cisne, institución deportiva de España;
 El canto del cisne, colección de canciones compuesta por Franz Schubert;
 canto del cisne, expresión para designar la última obra o actuación de una persona o grupo;
 Los Cisnes, localidad de la Argentina.